Конен — фамилия.

Известные носители:
 Конен, Валентина Джозефовна (1909—1991) — российский музыковед.
 Конен, Виктор (1842—?) — французский драматург.
 Конен, Хайнц (1938—1997) — немецкий геофизик.
 Конен, Эдмунд (1914—1990) — немецкий футболист, тренер.

См. также 
 Конен (антарктическая станция) — немецкая научно-исследовательская станция в Антарктике, названная в честь Хайнца Конена.